Ginestar kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Ginestar (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Tarragona, 
 Ginestar (kommun), Katalonien, Província de Tarragona, 

Robotskapade Spanienförgreningar